Greil ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Greil (1841–1902), österreichischer Maler
 Franz Xaver Greil (1819–1871), deutscher Professor und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich Greil (1902–2003), deutscher Lehrer und Radiosprecher
 Hans-Jürgen Greil, deutscher Bahnradsportler und Weltmeister
 Johann Nepomuk Greil (1845–1909), österreichischer Bildhauer
 Kay-Andrew Greil (* 1973), deutscher Tischtennisspieler
 Lothar Greil (1925–2007), österreichischer Publizist aus dem rechtsextremen Spektrum
 Martin E. Greil (* 1970), österreichischer Aktions- und Soundkünstler
 Martin Greil, Generalsekretär der VAI, Vereinigung Alternativer Investments
 Max Greil (1877–1939), deutscher Pädagoge, Schulrat, linkssozialistischer Bildungsreformer und Thüringer Volksbildungsminister (USPD/SPD)
 Patrick Greil (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Peter Greil (* 1954), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Philipp Jakob Greil (1729–1787), Tiroler Maler
 Richard Greil (* 1957), österreichischer Internist
 Wilhelm Greil (1850–1928), österreichischer Kaufmann, Tiroler Politiker und Innsbrucker Bürgermeister

Greil ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Greil (Ortenburg), Ort in Ortenburg, Niederbayern
 Greil (Gemeinde Kals), Ort in Kals am Großglockner, Osttirol
 Greil (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortsteil von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kreil
 Krail